Pinillo puede hacer referencia a:

 Uno de los nombres comunes de Podocarpus guatemalensis, árbol del orden Coníferales.
 Uno de los nombres comunes de la planta Ajuga chamaepitys.
 Uno de los nombres comunes de la planta Ajuga iva.
 Uno de los nombres comunes de la planta Asclepias linaria.
 Uno de los nombres comunes de la planta Asperula cynanchica.	
 Uno de los nombres comunes de la planta Bassia scoparia.	
 Uno de los nombres comunes de la planta Equisetum arvense.	
 Uno de los nombres comunes de la planta Equisetum palustre.	
 Uno de los nombres comunes de la planta Equisetum ramosissimum.	
 Uno de los nombres comunes de la planta Equisetum sylvaticum.
 Uno de los nombres comunes de la planta Equisetum telmateia.	
 Uno de los nombres comunes de la planta Kochia scoparia.	
 Uno de los nombres comunes de la planta Leuzea conifera.
 Uno de los nombres comunes de la planta Meum athamanticum.
 Uno de los nombres comunes de la planta Orobanche amethystea.	
 Uno de los nombres comunes de la planta Plantago sempervirens.
 Uno de los nombres comunes de la planta Sedum sediforme.
 Uno de los nombres comunes de la planta '''''Teucrium pseudochamaepitys.